Název Dubí může označovat:

 sídlo
 1. Dubí – město v okrese Teplice
 2. Dubí (Herálec) – část obce Herálec v okrese Havlíčkův Brod
 3. Dubí (Kladno) – část města Kladno v okrese Kladno
 4. Dubí (Svinov) – část Svinova v Ostravě
 5. Dubí (Tutleky) – část obce Tutleky v okrese Rychnov nad Kněžnou
 6. Dubí Hora – část obce Drhovle v okrese Písek

 kopec, horu, vrch
 7. Dubí (Merklínská pahorkatina) (488 m) – vrchol v Merklínské pahorkatině (Švihovská vrchovina), jihozápadně od Roupova v okrese Plzeň-jih
 8. Dubí (Radyňská pahorkatina) (504 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, západně od Blovic v okrese Plzeň-jih

Související články 
 Doubí
 Dub (rozcestník)
 Dubina
 Dubice
 Dubá

Externí odkazy